Jean Coutu est un nom qui peut référer à : 
 Jean Coutu (1925-1999), un acteur québécois ;
 Jean Coutu (1927-), un pharmacien et homme d'affaires québécois.

Voir aussi 
 Le Groupe Jean Coutu, une entreprise pharmaceutique québécoise